La I liga 1988-1989 è stata la 55ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Play-out 

Verdetti:  e  retrocesse in II liga

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1988
Pallacanestro nel 1989
1988-1989